Pitamber est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (1905-?), homme politique indien
 (né en 1959), poète indien
 (1885-1962), chef spirituel et réformateur indien de l'Assam
 (17e siècle), chef du Manipur
 (né en 1950), homme politique indien

Voir aussi
, université de Daltonganj, Jharkhand, Inde
 (1992), film de Bollywood

Homonymie de patronyme